El término Ciudad Universitaria puede referirse a:

 Ciudad universitaria, campus o ciudad cuya población predomina la formada por estudiantes universitarios.

Además, es el nombre de varias estaciones de transporte público:

 Ciudad Universitaria, estación de Belgrano Norte, Buenos Aires, Argentina;
 Ciudad Universitaria, estación de TransMilenio, Bogotá, Colombia;
 Ciudad Universitaria, estación del Metro de Madrid, España;
 Ciudad Universitaria, estación de Metrobús, Ciudad de México, México;
 Ciudad Universitaria, estación del metro de Caracas, Venezuela.